Southwest steht für:
 
 South West (Western Australia) in Australien
 South West England, Region
 South-West Region (Irland), NUTS:IE025
 South West Queensland, Australien
 Southwest Airlines

Siehe auch:
 Südwest (Begriffsklärung)